Querci – plurale di Quercus 
 Aldo Querci (1911-1995) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Dario Querci (1831-1918) – pittore italiano
 Nevol Querci (1927-2000) – politico italiano